Saint-Laurent (em português: São Lourenço) é o nome de diversas localidades no mundo:

França

 Saint-Laurent, no Ardennes département 
 Saint-Laurent, no Cher département 
 Saint-Laurent, no Côtes-d'Armor département 
 Saint-Laurent, no Creuse département
 Saint-Laurent, no Haute-Garonne département 
 Saint-Laurent, no Lot-et-Garonne département 
 Saint-Laurent, no Alta Saboia département 

 Saint-Laurent-Blangy, no Pas-de-Calais département
 Saint-Laurent-Bretagne, no Pyrénées-Atlantiques département 
 Saint-Laurent-Chabreuges, no Haute-Loire département 
 Saint-Laurent-d'Agny, no Rhône département 
 Saint-Laurent-d'Aigouze, no Gard département 
 Saint-Laurent-d'Andenay, no Saône-et-Loire département 
 Saint-Laurent-d'Arce, no Gironde département 
 Saint-Laurent-de-Belzagot, no Charente département 
 Saint-Laurent-de-Brèvedent, no Seine-Maritime département 
 Saint-Laurent-de-Carnols, no Gard département 
 Saint-Laurent-de-Cerdans, no Pyrénées-Orientales département 
 Saint-Laurent-de-Céris, no Charente département 
 Saint-Laurent-de-Chamousset, no Rhône département 
 Saint-Laurent-de-Cognac, no Charente département 
 Saint-Laurent-de-Condel, no Calvados département 
 Saint-Laurent-de-Cuves, no Manche département
 Saint-Laurent-de-Gosse, no Landes département 
 Saint-Laurent-de-Jourdes, no Vienne département 
 Saint-Laurent-de-la-Barrière, no Charente-Maritime département 
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, no Aude département 
 Saint-Laurent-de-la-Plaine, no Maine-et-Loire département 
 Saint-Laurent-de-la-Prée, no Charente-Maritime département
 Saint-Laurent-de-la-Salanque, no Pyrénées-Orientales département 
 Saint-Laurent-de-la-Salle, no Vendée département 
 Saint-Laurent-de-Lévézou, no Aveyron département 
 Saint-Laurent-de-Lin, no Indre-et-Loire département 
 Saint-Laurent-de-Mure, no Rhône département 
 Saint-Laurent-de-Muret, no Lozère département 
 Saint-Laurent-de-Neste, no Hautes-Pyrénées département 
 Saint-Laurent-des-Arbres, no Gard département 
 Saint-Laurent-des-Autels, no Maine-et-Loire département 
 Saint-Laurent-des-Bâtons, no Dordogne département 
 Saint-Laurent-des-Bois, no Eure département 
 Saint-Laurent-des-Bois, no Loir-et-Cher département 
 Saint-Laurent-des-Combes, no Charente département 
 Saint-Laurent-des-Combes, no Gironde département 
 Saint-Laurent-des-Hommes, no Dordogne département 
 Saint-Laurent-des-Mortiers, no Mayenne département 
 Saint-Laurent-des-Vignes, no Dordogne département 
 Saint-Laurent-de-Terregatte, no Manche département 
 Saint-Laurent-de-Trèves, no Lozère département 
 Saint-Laurent-de-Vaux, no Rhône département 
 Saint-Laurent-de-Veyrès, no Lozère département
 Saint-Laurent-d'Oingt, no Rhône département 
 Saint-Laurent-d'Olt, no Aveyron département 
 Saint-Laurent-d'Onay, no Drôme département 
 Saint-Laurent-du-Bois, no Gironde département 
 Saint-Laurent-du-Cros, no Hautes-Alpes département 
 Saint-Laurent-du-Mont, no Calvados département
 Saint-Laurent-du-Mottay, no Maine-et-Loire département 
 Saint-Laurent-du-Pape, no Ardèche département 
 Saint-Laurent-du-Plan, no Gironde département 
 Saint-Laurent-du-Pont, no Isère département
 Saint-Laurent-du-Tencement, no Eure département
 Saint-Laurent-du-Var, no Alpes-Maritimes département
 Saint-Laurent-du-Verdon, no Alpes-de-Haute-Provence département
 Saint-Laurent-en-Beaumont, no Isère département
 Saint-Laurent-en-Brionnais, no Saône-et-Loire département
 Saint-Laurent-en-Caux, no Seine-Maritime département
 Saint-Laurent-en-Gâtines, no Indre-et-Loire département
 Saint-Laurent-en-Grandvaux, no Jura département
 Saint-Laurent-en-Royans, no Drôme département
 Saint-Laurent-l'Abbaye, no Nièvre département
 Saint-Laurent-la-Conche, no Loire département
 Saint-Laurent-la-Gâtine, no Eure-et-Loir département
 Saint-Laurent-la-Roche, no Jura département
 Saint-Laurent-la-Vallée, no Dordogne département
 Saint-Laurent-la-Vernède, no Gard département
 Saint-Laurent-le-Minier, no Gard département
 Saint-Laurent-les-Bains, no Ardèche département
 Saint-Laurent-les-Églises, no Haute-Vienne département
 Saint-Laurent-les-Tours, no Lot département
 Saint-Laurent-Lolmie, no Lot département
 Saint-Laurent-Médoc, no Gironde département
 Saint-Laurent-Nouan, no Loir-et-Cher département
 Saint-Laurent-Rochefort, no Loire département
 Saint-Laurent-sous-Coiron, no Ardèche département
 Saint-Laurent-sur-Gorre, no Haute-Vienne département
 Saint-Laurent-sur-Manoire, no Dordogne département
 Saint-Laurent-sur-Mer, no Calvados département
 Saint-Laurent-sur-Othain, no Meuse département
 Saint-Laurent-sur-Oust, no Morbihan département
 Saint-Laurent-sur-Saône, no Ain département
 Saint-Laurent-sur-Sèvre, no Vendée département

Canadá
 Saint-Laurent, distrito de Montreal, Quebec

Guiana Francesa
 Saint-Laurent-du-Maroni

Desambiguação